American River – rzeka w USA, w stanie Kalifornia, dopływ Sacramento
 American River – rzeka w USA, w stanie Waszyngton, dopływ Bumping
 American River – rzeka w USA, w stanie Alaska, dopływ Agiapuk

 American River – miejscowość w Australii, w stanie Australia Południowa